Il nome SMS Königsberg è stato dato a due incrociatori leggeri della Kaiserliche Marine tedesca:
 SMS Königsberg (1905) – varato nel 1905, fu affondato l'11 luglio 1915 al termine della battaglia del delta del Rufiji.
 SMS Königsberg (1915) – varato nel 1915, passò alla Francia alla fine della prima guerra mondiale e fu rinominato Metz, prima di essere radiato e demolito nel 1936.